In der französischen Region Rhône-Alpes gibt es zwei Wahlkreise mit dem Namen Seyssel:

Kanton Seyssel (Ain)
Kanton Seyssel (Haute-Savoie)